Семене́нко — фамилия.

Известные носители:
 Семененко, Александр Платонович (1898—1978) — украинский коллаборационист, бургомистр оккупированного Харькова (1942—1943).
 Семененко, Артём Андреевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Семененко, Афанасий Андреевич (1907—1978) — чабан, Герой Социалистического Труда (1949).
 Семененко, Вера Ивановна (род. 1933) — Герой Социалистического Труда (1971).
 Семененко, Виктор Ефимович (1932—1998) — доктор биологических наук, профессор, заместитель директора Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН.
 Семененко, Даниил Васильевич (1907—1965) — советский работник рыбного хозяйства, Герой Социалистического Труда (1963).
 Семененко, Евгений Станиславович (род. 2003) — российский фигурист.
 Семененко, Ирина Станиславовна (род. 1957) — советский и российский политолог, профессор МГИМО и ВШЭ, член-корреспондент РАН (2016).
 Семененко, Кирилл Николаевич (1930—2000) — физикохимик, доктор химических наук, заслуженный профессор МГУ.
 
 Семененко, Пётр (1814—1886) — польский священнослужитель, богослов, писатель и поэт, философ, теолог, основатель католической монашеской конгрегации Воскресения Господня.
 Семененко, Пётр Георгиевич (1946—2005) — первый генеральный директор ОАО «Кировский завод», лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации.
 Семененко, Пётр Пименович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Семененко, Светлан Андреевич (1938—2007) — советский поэт и переводчик с эстонского языка.
 Семененко, Семён Валерьевич (род. 1981) — российский футболист.

Двойная фамилия
 Семененко-Басин, Илья Викторович  (род. 1966) — российский историк и поэт. Доктор исторических наук (2011), профессор Учебно-научного центра изучения религии РГГУ.

См. также 
 Славороссов, Харитон Никанорович (Семененко; 1886—1941) — русский и советский лётчик, инженер, преподаватель, спортсмен.
 Семенченко